Les mots solidus, solida et solidum sont originellement des déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « solide, ferme, compact » mais aussi « vrai, sérieux, durable ».

Sciences et techniques 
 En chimie, en métallurgie et en pétrologie, le solidus du diagramme de phase d'un matériau sépare le domaine où le matériau est (à l'équilibre) entièrement solide de celui où coexistent solide et liquide. Au-dessous de la température du solidus (parfois dénommée simplement solidus), le matériau est entièrement solide.
 En taxonomie, les mots solidus et solida servent d'épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales. Pour les espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : solidus, solida.

Sciences humaines et sociales 
 En histoire, le solidus est une monnaie romaine.
 En droit, une obligation in solidum est une obligation de plusieurs personnes envers un créancier, dans laquelle chacune est tenue responsable pour la totalité de la créance.

Culture et société 
 Solidus Snake est un personnage du jeu vidéo Metal Gear Solid 2.
 Nature in solidum est une démarche de valorisation artistique du Haut-Jura (régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, France).

Épithète spécifique